Саймон Фрэнсис (16 февраля 1985 года, Ноттингем) — английский футболист, защитник клуба «Борнмут».

Карьера 
Саймон родился в Ноттингеме. Начинал заниматься футболом в молодёжных командах «Ноттингем Форест» и «Ноттс Каунти». В 2002 году перешёл в клуб «Брэдфорд Сити», за который дебютировал 16 ноября 2002 года против клуба «Ноттингем Форест».

В 2004 году перешёл в «Шеффилд Юнайтед», за который сыграл 12 матчей. В сезоне 2005/06 уходил в аренду в клубы «Гримсби Таун» и «Транмир Роверс».

13 июня 2006 года перешёл в клуб «Саутенд Юнайтед», заключив контракт с клубом на 3 года.

30 июля 2010 года перешёл в клуб «Чарльтон Атлетик».

7 ноября 2011 года перешёл в «Борнмут», на правах аренды, был выкуплен в январе 2012 года. Фрэнсис помог «Борнмуту» подняться в Чемпионшип. В 2014 году Саймон заключил новый контракт с клубом, на срок три года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Борнмута» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Борнмут»